Hinterlegung kann stehen für:
 die Hinterlegung von Geld, Wertgegenständen oder Urkunden bei Gericht, siehe Hinterlegung (Recht)
 den Hinterlegungsvertrag des Schweizer Obligationenrechts, siehe Hinterlegungsvertrag
 die Hinterlegung eines in besondere amtliche Verwahrung genommenen Testamentes oder Erbvertrages bei Gericht

Siehe auch: